Adolphe de Neuenahr (~1545-1589), officier et homme d'État germano-néerlandais ;
 Amélie de Neuenahr-Alpen (1539-1602), comtesse effective de Limbourg de 1589 à 1602 et électrice consort palatine de 1569 à 1576 ;
 Hermann de Neuenahr (1492-1530), ecclésiastique, homme d'État et humaniste allemand ;
 Walburge de Neuenahr (1522-1600), comtesse hollandaise politiquement active.

Voir aussi 
 Bad Neuenahr-Ahrweiler (en français, Neuenahr-Ahrweiler les bains), une ville de cure thermales dans le nord du land Rhénanie-Palatinat, en Allemagne
 Cimetière juif de Bad Neuenahr, un cimetière juif bien conservé dans la ville allemande de Bad Neuenahr-Ahrweiler
 SC 07 Bad Neuenahr, un club de football féminin basé à Bad Neuenahr-Ahrweiler